Левенберг Владимир Давидович ( 8 мая 1937, Старые Дороги Минской области ) — советский и украинский учёный в области судового энергомашиностроения. Доктор технических наук (1985), профессор (1985). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1992).

Биография 
В 1960 окончил Дальневосточный политехнический институт. С 1965 работает в Национальном университете кораблестроения: в 1978–91 – заведующий кафедрой турбин, с 1991 – профессор этой же кафедры.
Автор сборника поэзии «Стихи: [психография]» (Н., 2006).

Научные труды 
 «Выбор параметров высокоперепадных судовых турбин малой мощности». Ленинград, 1972;
 «Судовые малорасходные турбины». Ленинград : Судостроение, 1976.
 «Судовые газотурбинные агрегаты» : Учеб. пособие (с атласом). - Николаев : НКИ, 1981. (в соавторстве)
 «Аналитическое профилирование турбинных решеток для системы автоматизированного проектирования» : Учеб. пособие . - Николаев : НКИ, 1980 (вып. дан. 1981) (в соавторстве).
 «Судовые турбоприводы». Ленинград, 1983;
 «Проектирование турбин судовых ГТД с использованием ЕС ЭВМ» : Учеб. пособие /- Николаев : НКИ, 1985 (в соавторстве)
 «Энергетические установки без топлива». Ленинград, 1987;
 «Аккумулирование тепла». Москва, 1991;
 «Нетрадиционные источники энергии в океанотехнике». Ленинград, 1991;
 «Конструктивна будова головних газотурбінних агрегатів»: Научное пособие М., 1998 (в соавторстве).

Примечания

Ссылки 
 

Доктора технических наук
Учёные СССР